Тарнув:

 Тарнув — город;
 Тарнув — станция;
 Тарнув — гмина;
 Тарнув-Опольский — гмина;
 Тарнув-Восток
 Тарнув-Филия

См также 
 Тарнов